Лас Круситас има више значења:

 Лас Круситас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Круситас, Ранчо де Гвадалупе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Круситас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Круситас (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Круситас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Круситас (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Круситас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Круситас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Круситас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Круситас (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Круситас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Круситас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Круситас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Круситас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Круситас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Круситас (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Круситас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Круситас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Круситас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Круситас, Ел Себито (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Круситас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Круситас, Охо де Агва (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Круситас (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Круситас (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Круситас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Круситас (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Круситас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Круситас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Круситас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Круситас (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику